Риббинг - фамилия:

 Риббинг, Катарина Шарлотта (1720—1787) — шведская общественный деятель и филантроп.
 Риббинг, Софи (1835—1894) — шведская художница.

См. также 
 Риддинг
 Реддинг